Tuhaň est un toponyme qui peut désigner :

Tuhaň, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Tuhaň, une commune du district de Mělník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie
Homonymie de localités en  Tchéquie